

Patronyme 

 André-Casimir Biard (1860-1917), officier de marine français;
 François-Auguste Biard (1799-1882), peintre français ;
  (1924-2003), évêque français ;
 Gérard Biard (1959-), écrivain et journaliste français ;
 Jean Biard (1790-?), dessinateur français ;
 Jean-Baptiste Biard (1865-1938), patron de presse français ;
 Joël Biard (1952-), philosophe français ;
 Marie Biard (1840-1897), salonnière et femme de lettres française ;
 Michel Biard (1957-), historien français ;
 Pierre Biard l'Aîné (1559-1609), sculpteur français.
 Pierre Biard (v. 1567-1622), prêtre jésuite français ;
 Pierre II Biard (1592-1661), sculpteur français.

Toponyme 

 Biard, commune française du département de la Vienne ;
 Aéroport de Poitiers-Biard, aéroport du département de la Vienne.

Notes et références 

Patronyme français